Frederico Bier foi um educador brasileiro.

Foi o segundo diretor da Biblioteca Pública do Estado em Porto Alegre, tendo assumido o cargo em 22 de outubro de 1878, onde ficou por poucos meses, sendo sucedido por Joaquim Pedro Soares, em 26 de maio de 1879. Em 1879 foi também diretor de instrução do estado do Rio Grande do Sul.

Educadores do Rio Grande do Sul